Bocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Bocchi (Achilles Bocchius; 1488–1562), italienischer Humanist
 Dorotea Bocchi (1360–1436), italienische Medizinerin, siehe Dorotea Bucca
 Faustino Bocchi (1659–1742), italienischer Maler
 Francesco Bocchi (1548–1613 oder 1618), Florentiner Autor der Spätrenaissance
 Tobia Bocchi (* 1997), italienischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Bocchi Group